Baguer kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Baguer (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of North Cotabato,

Frankrike 

 Baguer-Morvan, kommun, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar